Lincoln Aviator — среднеразмерный люксовый SUV, который выпускался подразделением Lincoln с 2002 по 2005 год. С 2019 года продаётся большой кроссовер под тем же названием.

Первое поколение 
Первое поколение модели Lincoln Aviator (UN152; 2002-2005) представляло собой переделанный тогдашний Ford Explorer. Большой рамный автомобиль (длина 4910 мм, колесная база 2888 мм) комплектовался мотором V8 4.6 л DOHC Modular V8 (306 к.с., 407 Нм) и пятидиапазонным «автоматом» 5R55S overdrive с задним или полным приводом на выбор.

С 2002 по 2005 год Aviator представлял собой обновленный вариант Mercury Mountaineer второго поколения (который основан на Ford Explorer ). Авиатор был расположен между Mercury Mountaineer и Lincoln Navigator.

Aviator был снят с производства из-за низких продаж в 2005 году. Наряду с пикапами Blackwood и Mark LT это был один из самых коротких автомобилей, когда-либо продаваемых Lincoln Motor Company. 

Двигатель: 4.6 л DOHC Modular V8 306 к.с., 407 Нм

Фото-галерея

Продажи

Второе поколение 

Серийный Lincoln Aviator второго поколения вышел на американский рынок в 2019 году, от представленного прототипа в апреле 2018 году на автосалоне в Нью-Йорке он не сильно изменился. Новый Lincoln Aviator «в базе» оснащается бензиновым битурбо 3.0 л V6 (405 л.с., 542 Нм), он же ставится на седан Lincoln Continental. Помогает двигателю 10-ступенчатая АКПП SelectShift. Также заявлена гибридная модификация Grand Touring: в ней все тот же V6 3.0 л дополнен электромотором. Привод - задний или полный. Кузов автомобиля несущий.

Для бензинового Aviator предоставлено пять режимов движения- Normal, Conserve, Excite, Slippery, Deep Conditions. Гибридной модификации добавили еще два режима: Pure EV и Preserve EV. Данных о том сколько машина проезжает на электротяге еще нет. Двигатели:
3.0 л twin-turbo EcoBoost V6 405 л.с., 542 Нм
3.0 л twin-turbo EcoBoost V6 + электродвигатель 456 л.с., 813 Нм (PHEV)

Фото-галерея

Примечания

Ссылки 
 
 2005 Lincoln Aviator материалы для прессы (Ford Media)

Aviator